Чейссон () — канадская фамилия.
Известные носители
 Чейссон, Алекс (род. 1990) — канадский хоккеист; нападающий.
 Чейссон, Стив (1967—1999) — канадский хоккеист; защитник.